

Filme
 O Mentiroso (1997), título em inglês: Liar Liar.

Música
 Liars, uma banda norte-americana de rock alternativo.
 Liar (canção de Vanilla Ninja), single por Vanilla Ninja do álbum Traces of Sadness.
 Liar (canção de Queen), single por Queen do álbum Queen.
 Liar (canção de Rollins Band), canção por Rollins Band do álbum Weight.

Desambiguação